Saint-Jean-de-Gonville é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Jean-de-Gonville apresentava uma população de 1 390 habitantes, distribuídos por 609 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain